Пе́йич (, ) — сербско-хорватская фамилия. Известные носители:

 Перо Пейич — хорватский футболист
 Ненад Пейич — журналист, главный редактор корпорации «Радио Свобода — Радио Свободная Европа»
 Андрея Пейич — австралийская трансгендерная манекенщица сербско-хорватского происхождения (Босния)
 Елена Пейич — Мисс Сербия и Черногория 2004
 Катарина Пейич — мать югославского писателя Иво Андрича
 Мэл Пейич  — английский футболист сербского происхождения
 Митчелл Пейдж (Михайло Пейич)  — американский (сербского происхождения) ветеран Второй мировой войны, награждён Медалью Почёта (Medal of Honor)
 Майк Пейич — английский футболист сербского происхождения
 Мирослав Пейич — боснийско-хорватский футболист хорватского происхождения
 Шон Пейич — уэльский футболист сербского происхождения